Чемпионат СССР по футболу в группе «Б» был разыгран среди четырнадцати команд. Победителем в группе «Б» стала ленинградская «Красная Заря», получившая вместе с клубами «Спартак» Ленинград, «Пищевик» Одесса и «Динамо» Минск право на переход в группу «А». В феврале 1941 года группа «Б» была расформирована, а команды переведены в Первую группу республиканских турниров.

Итоговая таблица

Матчи

Ссылки 

 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru

Примечания 

Чемпионат СССР по футболу 1940
1940